Kreuzhuber ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Kreuzhuber (1938–2009), österreichischer Militär
 Thomas Kreuzhuber (* 1994), österreichischer Fußballspieler